Девня може да се отнася за град в област Варна, България и производни понятия.

 Девня – град
 Девня (Девненска река) – река
 Река Девня – квартал в гр. Девня
 ФК „Девня“ – футболни клубове в гр. Девня
 „Девня 2005“ – учреден през 1948 г.
 „Девня 2009“ – учреден през 2009 г.

Вижте също 
 община Девня (Девненска община) – община с център гр. Девня
 Девненско съкровище – монетна находка край гр. Девня
 Девненска низина – низина по поречието на р. Девня
 Девненско плато – друго име на Авренското плато